Русов:
 Русов Веніамін Олексійович (1916—1960) — Герой Радянського Союзу
 Русов Михайло Олександрович (1876—1909) — український політичний діяч.
 Русов Олександр Олександрович (1847, Київ — 1915, Саратов) — український земський статистик, етнограф, фольклорист і громадський діяч.
 Русов Юрій Олександрович (1895, Харків — 1962) — український біолог, іхтіолог, дійсний член НТШ.

Див. також 
 Русова